«На́стя» — российская телепередача, непродолжительное время выходившая на «Первом канале» осенью 2012 года. Она выходила по воскресеньям вечером, сразу же после информационно-аналитической программы «Воскресное Время».

Основа 
Проект «Настя» был назван так в честь его ведущей — Анастасии Заворотнюк. Программа представляла собой аналог американского шоу «One Woman Show» с ведущей Хелен Фуллертон. Суть программы была в том, что Заворотнюк обсуждала с зрителями актуальные для России темы, но делала это в юмористической форме. Сама Анастасия Заворотнюк оценивала проект так:

Шоу отличалось несвойственной для «Первого канала» откровенностью. В своих выпусках Анастасия задавала приглашённым в гости знаменитостям откровенные вопросы, а один раз даже сняла с себя всю верхнюю одежду.

31 октября 2012 года в интернете появилась информация о том, что «Первый канал» закрывает передачу. Сообщения об этом оказались «уткой». Тем не менее, 9 декабря 2012 года был показан четвёртый выпуск телешоу, который и стал последним. Руководство «Первого канала» официально заявило о закрытии телешоу в связи с низкими рейтингами. Среди четырёх вышедших передач максимальный рейтинговый показатель составил 2,8 %, а доля — 8,5 %.

Критика 
Александр Мельман:

Илона Егиазарова, главный редактор сайта «Вокруг ТВ»:

Примечания

Ссылки 
 Выпуски передачи на сайте Первого канала

Телепередачи Первого канала
Телепередачи ГК «Красный квадрат»
Телепередачи, запущенные в 2012 году
Телепередачи, закрытые в 2012 году